

Сюник — річка в Удмуртії, права притока Кільмезі
 Сюник — річка в Удмуртії, ліва притока Кільмезі
 Сюник — село, Селтинський район, Удмуртія
 Сюник — колишнє селище, Селтинський район, Удмуртія

Дивись також 
 Синик
 Сюниг